Лыще (Брестская область) — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Лыще (Волынская область) — село на Украине, находится в Луцком районе Волынской области.